Речка — небольшая река.

Как термин в современной гидрографии имеет чёткое определение: «водоём с естественным течением воды длиной менее 10 км» (История географических названий: русская топонимия в терминах: учебное пособие для высших учебных заведений по направлениям 541000 «Естественнонаучное образование» и 540300 «Филологическое образование» / А. В. Барандеев, М. : URSS Либроком, 2012. 318 с. С.52). Пример: «Длина реки Москвы — 473 км. Непосредственно в неё впадают 44 реки длиной более 10 км, а также 214 небольших речек (длиной менее 10 км)» («Вечерняя Москва», 22.08.1979).

Населённые пункты

Россия 
 Речка — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Речка — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Речка — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Речка — посёлок в Уярском районе Красноярского края.
 Речка — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Речка — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Речка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Речка — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Речка — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Речка — хутор в Кашарском районе Ростовской области.
 Речка — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Речка — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Речка — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Речка — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

Украина 
 Речка — село в Межгорском районе Закарпатской области.
 Речка — село в Косовском районе Ивано-Франковской области.

Реки 
 Речка (приток Аграмы)
 Речка (приток Пижмы) — в Республике Коми
 Речка (верхний приток Мылы) — в Республике Коми
 Речка (нижний приток Мылы) — в Республике Коми
 Речка (приток Тошмы) — в Ярославской области
 Речка (приток Вяницы) — в Волховском районе Ленинградской области
 Речка (приток Ловати) — в Холмском районе Новгородской области
 Речка (приток Мощанки) — река во Львовской области Украины

См. также 
 Первая Речка
 Вторая Речка
 Третья Речка
 Красненькая речка
 Стара-Речка
 Сухая Речка
 Белая Речка
 Горна-Бела-Речка
 Долна-Бела-Речка
 Глухая речка
 Чёрная Речка
 Речки